

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Prusim – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Kwilcz 
 Prusim – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Resko